Macau Open steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open (Badminton)
 Macau Open (Golf)
 Macau Open (Squash)